Роман «Голливуд» написан в 1989 году Чарльзом Буковски. В основе романа «Голливуд» лежит реальная история работы самого Буковски над сценарием фильма «Пьянь», который был поставлен режиссером Барбетом Шредером в 1987 году.

Сюжет 
Беллетризованная (в том числе с намеренными искажениями реальных фактов и событий) история участия Чарльза Буковски в процессе производства художественного фильма «Barfly» («Завсегдатай бара»; в советском пиратском видеопрокате конца 1980-х годов получил известность под названием «Пьянь»). Фильм был снят в 1986 году режиссёром Барбетом Шрёдером по сценарию Буковски. Помимо работы сценаристом, Буковски принимал участие в натурных съёмках как артист массовки, однако эпизод с его участием в окончательный монтаж фильма не вошёл. Повествование в романе ведётся, как и во всех предыдущих романах Буковски, от первого лица — его alter ego Генри Чинаски.

Сценарий
Роман является Роман с ключом, в котором Буковски назван Генри Чинаски, а его жена Линда названа Сара. Его друг, поэт Джон Томас Идлет, назван Джон Голт. Его немецкий переводчик Карл Вейсснер - Карл Восснер. Фотографа Майкла Монфорта зовут Майкл Хантингтон. 
Фильм "Пьянь" называется "Танец Джима Бима". Кинокомпания Cannon носит название Firepower.
Буковски использует следующие имена в качестве псевдонимов для людей, с которыми он работал над фильмом.

 Микки Рурк, ведущий актер фильма, назван Джек Бледсо
 Фэй Данауэй, ведущая актриса, названа Франсин Бауэрс
 Barbet Schroeder, Режиссер, назван Джон Пинчот. 
 Idi Amin, тема более раннего документального фильма Шредера, называется Лидо Мамин
 Menahem Golan, сопродюсер, назван Гарри Фридман
 Yoram Globus, сопродюсер, назван Нейт Фишман
 Робби Мюллер, видеооператор, называется Hyans
 Ева Gárdos, редактор, называется Кей Бронштейн
Ленни Фиделло это *Фрэнк Сталлоне, брат Сильвестра, в фильме он Эдди

Романы 1978 года
Автобиографические романы
Романы Чарльза Буковски
Книги о  Голливуде